De sang-froid, roman-vérité de Truman Capote (1966)
 De sang-froid, film de Richard Brooks, adapté du roman (1967)
 De sang-froid, film de Penelope Spheeris (1985)
 De sang-froid, téléfilm adapté du roman (1996)
 De sang froid, jeu vidéo par Revolution Software (2000)

Voir aussi